Cabin in the Sky steht für:

 Cabin in the Sky (Musical), Musical von Vernon Duke und John La Touche (1940)
 Cabin in the Sky, Originaltitel des oscarnominierten Films Ein Häuschen im Himmel (1943)
 Cabin in the Sky (Curtis-Fuller-Album), Jazzalbum von Curtis Fuller (1962)